Алексей Иванович Шевцов (возможно, Швецов) (1815 — после 1869) — петербургский архитектор, академик архитектуры (с 1860 года).

Биография 
Окончил Императорскую Академию художеств в 1839 году. Пенсионер Корпуса инженеров путей сообщения (1835—1839). Получил малую серебряную медаль Академии (1838). Получил от Академии художеств звание классного художника с правом на чин XIV класса (1839). Был признан «назначенным в академики» (1842). В 1860 году избран в академики.

Служил в Главном управлении путей сообщения и публичных зданий.

Проекты и постройки 
 Особняк Л. Г. Салтыкова (расширение). Московский проспект, 8 (1847);
 Церковь Воскресения Христова в Малой Коломне (участие в строительстве). Площадь Кулибина, 1х (1847—1859; не сохранилась);
 Покровская церковь (переделка боковых приделов; совместно с В. Ф. Небольсиным). Площадь Тургенева (1848—1850; не сохранилась);
 Свято-Троицкий богадельный дом. Ломоносов, Оранжерейная улица, 18 (1860—1861).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Статья о Швецове на сервере «Петербургские ассамблеи»
 Энциклопедия Санкт-Петербурга

Родившиеся в 1815 году
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Архитекторы Санкт-Петербурга